Do It é o primeiro EP lançado pela Rollins Band, após o álbum "Life Time".

Do It foi originalmente lançado em 1987, e incluía três faixas de estúdio (1-3) e seis faixas ao vivo (gravadas em Deventer, Holanda, em 22 de outubro de 1987). As três faixas de estúdio são versões covers do Pink Fairies, Velvet Underground e Louis Prima & Sam Butera, que contou com a produção de Ian MacKaye, fundador da Dischord Records e vocalista do Minor Threat.

Posteriormente, em 2007, a gravação foi remasterizada e relançada com algumas faixas adicionais. Nessa nova versão do álbum, foi incluído faixas como "Joe Is Everything, Everything Is Joe" (que se refere a Joe Cole, amigo íntimo de Henry Rollins);   duas faixas ao vivo gravadas em Courtrai, na Bélgica (11-12);   duas faixas ao vivo gravadas em Londres, Inglaterra (13-14);   e a última faixa gravada ao vivo em Ravensburg, na Alemanha (15).

Faixas

Créditos 
Henry Rollins – Vocal
Chris Haskett – Guitarra
Andrew Weiss – Baixo
Sim Cain – Bateria

Faixas de estúdio produzidas por Ian MacKaye.
Som ao vivo por Theo Van Eenbergen.
Engenheirizado e mixado por Geoff Clout no "Off Beat Studios", Leeds, Inglaterra (em novembro de 1987).

Ligações externas
 Página do Álbum.

EP de 1987
Álbuns de Rollins Band